Верби́цкий — фамилия.

Вербицкий 

 
 Вербицкий, Анатолий Всеволодович (1926—1977) — советский актёр.
 Вербицкий, Андрей Александрович (1941—2020) — советский и российский психолог.
 Вербицкий, Бернардо (:en:Bernardo Verbitsky) (1907—1979) — аргентинский писатель и журналист.
 Вербицкий, Василий Иванович (1827—1890) — миссионер Алтайской миссии, тюрколог.
 Вербицкий, Виктор Дмитриевич (1927—1995) — советский конструктор.
 Вербицкий, Владимир Игоревич (род. 1943) — советский и российский дирижёр.
 Вербицкий, Всеволод Алексеевич (1896—1951) — советский актёр.
 Вербицкий, Карл Николаевич (1824—1897) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Вербицкий, Лазарь Яковлевич (1905—1942) — советский художник-график.
 Вербицкий, Леонид Лазаревич (1930—2006) — советский композитор.
 Вербицкий, Митрофан Фомич (1930—2018) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Вербицкий, Пётр Ульянович (1919—?) — советский футболист.
 Тарасий Вербицкий (ум. 1790) — архимандрит Кирилловского и Киево-Братского монастырей РПЦ, ректор Киевской духовной академии.
 
 Вербицкий, Фёдор Васильевич (1881—1971) — советский врач-терапевт.
 Вербицкий, Юрий Тарасович (1963—2014) — Герой Украины, учёный-сейсмолог.

 Димитрий (Вербицкий) (в миру Максим Андреевич Вербицкий; 1869—1932) — епископ РПЦ, архиепископ Киевский.



См. также